Marek Aleksander Ziółkowski (ur. 1949) – socjolog, polityk, wicemarszałek Senatu (2005–2011), ambasador w Maroku (2015–2018)
 Marek Ziółkowski (ur. 1954) – elektrotechnik, wykładowca Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 Marek Ziółkowski (ur. 1955) – dyplomata, wiceminister spraw zagranicznych (2015–2017); ambasador RP na Ukrainie (2001–2005), w Kenii (2012–2015) oraz przy NATO (2017–2019)

Przypisy